Апалёво — деревня в Ржевском районе Тверской области. Относится к сельскому поселению „Итомля“, до 2006 года входила в состав Озерютинского сельского округа.

Деревня вытянута в одну улицу вдоль левого берега реки Итомля и находится в 28 километрах (по прямой) к северу от города Ржева. В 16 км к северу — село Луковниково, рядом, в 1 км, бывшее село Мологино.

Население по переписи 2002 года — 28 человек (7 мужчин, 21 женщина).

История 
В 1859 году в казённой деревне Аполево Старицкого уезда (47 вёрст от уездного города) 33 двора, 363 жителя. В 1886 году в деревне 64 двора, 414 жителей; деревня входит в Мологинскую волость и принадлежит к Мологинскому приходу.

В 1940 году деревня Апалево в Мологинском сельсовете Луковниковского района Калининской области, в ней 113 дворов, колхоз «Победа над собственностью».

Во время Великой Отечественной войны гитлеровские войска захватили Ржев 14 октября 1941 года, уже 15 октября они вошли в Мологино. В районе Аполево советские войска (178-я стрелковая дивизия) попытались остановить наступление немцев на Торжок, до 19 октября сдерживали натиск врага, но вынуждены были отступить. Освобождено Апалево 1 января 1942 года войсками 373-й сд 39-й армии Калининского фронта. Воины Красной Армии, похороненные в Апалёво, в 1950-е годы были перезахоронены в братскую могилу в Мологино.

С 1960 года деревня в составе Ржевского района, в 1970-80 годы здесь бригада колхоза им. Орджоникидзе Озерютинского сельсовета.

В 1997 году в Апалёво 23 хозяйства, 38 жителей.

Апалёво связано с именем писателя Виктора Александровича Курочкина (1923—1976): здесь родилась его мать, писатель бывал в деревне, одна из его повестей называется «Наденька из Апалёва».

Примечания

Ссылки 
 Сборник статистических сведений о Тверской губернии. Т. 4: Старицкий уезд — 1890.
 Ржевская битва 1941—1943 гг. 

Населённые пункты Ржевского района